KDT steht für

 Kammer der Technik (KdT)

Kdt ist die Abkürzung für:

 Kommandant
 Knowledge Discovery from Text (siehe: Text Mining)

Kdt